В этой статье приведены результаты отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 1992 года.

В отборочном турнире чемпионата Европы по футболу 1992 года участвовали команды 34 стран; Швеция получила путёвку автоматически, как хозяйка турнира. Фарерские острова и Сан-Марино впервые участвовали в отборочном турнире чемпионата Европы по футболу.

Жеребьёвка состоялась 2 февраля 1990 года. 34 сборные были разделены на семь групп (шесть групп по пять команд и одна группа из четырёх команд). Победители групп получали путёвки в финальную часть чемпионата Европы.

Вскоре после начала турнира ГДР снялась в связи с объединением Германии 3 октября 1990 года. Матч ГДР — Бельгия, состоявшийся 12 сентября 1990 года, был признан товарищеским, остальные игры, в том числе запланированный на 21 ноября следующий матч против ФРГ, были отменены.

Это был последний отборочный турнир на европейское первенство, в котором за победу давалось 2 очка. Начиная с отборочного турнира 1996 года, команды стали получать 3 очка за победу.

Последний отборочный турнир чемпионата Европы, в котором принимали участие сборные ГДР, СССР, СФРЮ и ЧСФР.

Группа 1 
Обладателем путёвки стала Франция, которая выиграла все матчи в группе, забив 20 мячей. Она набрала 16 очков, Чехословакия отстала от неё на 6 очков, остальные соперники — ещё больше.

Лучший бомбардир
 Жан-Пьер Папен (Франция) — 9 мячей

Группа 2 
Шотландия получила путёвку в тяжелейшей борьбе (первые 4 команды имеют разницу в 2 очка). К ним попала команда Сан-Марино, пропустившая 33 при одном забитом (дома, соперник — Румыния). Шотландия оказалась первой, поскольку проиграла только одну игру и набрала 11 очков.

Лучший бомбардир
 Адриан Кнуп (Швейцария) — 6 мячей

Группа 3 
СССР получил путёвку с 13 очками, опередив основного соперника (), которая свела вничью половину игр.

Лучший бомбардир
 Йожеф Киприх (Венгрия) — 5 мячей

Группа 4 
Югославия выиграла путёвку, но была снята с турнира по политическим причинам (резолюция 757 СБ ООН от 30 мая 1992 года) за полторы недели до начала чемпионата. Дания, занявшая второе место, получила путёвку и позже стала чемпионом Европы. Наибольшей неожиданностью этой группы стал матч открытия Фарерские острова − Австрия, в котором Фареры победили.

 Лучший бомбардир
 Дарко Панчев (Югославия) — 10 мячей

Группа 5 
При жеребьёвке группа 5 состояла из пяти стран, включая две немецкие сборные ФРГ и ГДР. После объединения Германии 3 октября 1990 года, состоявшаяся 12 сентября игра Бельгия − ГДР была признана товарищеской, а все остальные матчи с участием ГДР были отменены. ФРГ проиграла со счётом 0:1 матч Уэльсу, однако выиграла все остальные встречи и путёвку в финальный турнир.

Игра признана товарищеской

Лучший бомбардир
 Иан Раш (Уэльс) и Руди Фёллер (Германия) — 3 мяча

Группа 6 
Нидерланды выиграли 16 октября 1991 года матч против Португалии (1:0), определивший победителя группы. Остальные команды отстали от них.

Лучший бомбардир
 Марко ван Бастен (Нидерланды) — 8 мячей

Группа 7 
Англия стала победителем, набрав 9 очков — на одно больше, чем Ирландия, и на два больше, чем Польша. Все эти три команды в группе сыграли друг с другом вничью, исключая матч открытия Англия — Польша, закончившийся со счётом 2:0. Ирландия не получила путёвки, хотя и не проиграла ни одного матча, забила больше всех в группе и имела лучшую разницу мячей. Ключевым для ирландцев стал матч в Познани против поляков, где они вели 3:1 за 15 минут до конца игры, но не сумели удержать победу.

Лучший бомбардир
 Джон Олдридж и Тони Каскарино (Ирландия) — 3 мяча

Лучшие бомбардиры

Страны-финалисты

Примечания

Ссылки 
 UEFA
 RSSSF

Футбол в Европе в 1990 году
Футбол в Европе в 1991 году
Футбол в Европе в 1992 году
Отборочный турнир